Esmeraldas (provincie), een provincie van Ecuador
Esmeraldas (stad), de hoofdstad van deze provincie
Esmeraldas (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
Esmeraldas (rivier), een rivier in Ecuador